Zaițev (în ) este un nume de familie rusesc derivat din cuvântul  zaiaț (ce înseamnă iepure). Forma feminină este Zaițeva.

Persoane cu  numele Zaițev
Alexander Mihailovici Zaițev (în  (1841-1910), chimist rus.
Vasili Grigorievici Zaițev (în ) (1915-1991), celebru lunetist sovietic în al Doilea Război Mondial.

Nume de familie slave